Toponímia: Tales (Plana Baixa), poble de la comarca valenciana de la Plana Baixa.
 Biografies:
 Tales de Milet, filòsof grec.
 Tales de Creta, músic i poeta líric grec.
 Tales de Sició, pintor grec.
 Matemàtiques: Teorema de Tales
 Obres:
 Weird Tales, revista nord-americana de ciència-ficció, fantasia i terror.
 Tales of Mystery and Imagination, primer àlbum de The Alan Parsons Project.
 Tales From The Strip, àlbum de música de L.A. Guns.
 Tales from the Twilight World, àlbum musical de Blind Guardian
 Tales of, saga de videojocs desenvolupats per Namco.
 Tales of Phantasia, videojoc RPG de la saga Tales of publicat el 1996 per a Super Nintendo o Super Famicon 
 Tales of Symphonia, precuela de Tales of Phantasia, un videojoc per a Snes que va sortir l'any 1994